Серге́й Алекса́ндрович Леви́цкий (а, Либава, Курляндская губерния, Российская империя — 24 сентября 1983, Вашингтон) — русский философ, литературовед, публицист.

Биография 
Родился в Либаве, в семье морского офицера, капитана 1-го ранга. После революции вместе с родителями жил в Эстонии. Среднее образование получил в Ревельской городской русской гимназии (ныне — Таллинская Центральная русская гимназия.

Окончил Карлов университет в Праге, где учился под руководством Н. О. Лосского. Сотрудничал в газете "Слово". В 1941 году получил степень доктора философии, защитив в Карловом университете диссертацию «Свобода как условие возможности объективного познания». В годы 2-ой мировой войны вступил в НТС (Народно-трудовой союз российских солидаристов). Состоял сотрудником Восточного отдела "ВИНЕТА" Министерства пропаганды Райха с одним из найвысших окладов  - 700 рейхсмарок. После Второй мировой войны жил в Германии. C 1949 в США. С 1965 по 1974 г. преподавал в Джорджтаунском университете русскую литературу и философию.

Сочинения 
 Основы органического мировоззрения. 1948;
 Трагедия свободы. — Франкфурт-на-Майне, 1958 (2-е изд. 1984);
 Русская религиозно-философская мысль XX в. Питтсбург, 1975;
 Сочинения в 2 т., М.: Канон, 1995—96.
 Т. 1: Трагедия свободы. — 509 с.
 Т. 2: Очерки по истории русской философии. От истоков до XIX века. — 494 с.
 Патриарх русской философии (к 90-летию Н. О. Лосского). — «Грани», 1960, № 48.
 Место Н. О. Лосского в русской философии,— «Новая жизнь», 1965, № 79.
 Воспоминания о Лосском. — «Грани». 1977, № 126;
 Б. П. Вышеславцев. — Там же, 1965. № 72.
 Гениальный неудачник (Об Андрее Белом). — Там же, 1966. № 60.
 Этюд о смерти.— «Русская мысль», 1967, ноябрь.
 Сёрен Киркегор. — «Посев», 1967, № 43.
 Мартин Хайдеггер. — Там же, 1967, № 45.
 Ж.-П. Сартр,— Там же. 1967, № 46.
 Карл Ясперс. — Там же, 1967. № 47.
 Этюд о неверии. — «Русская мысль», 1967, № 12.
 О метафизическом легкомыслии,— «Новая жизнь». 1967, № 89.
 Юмор и религия.— «Русская мысль», 1968, № I.

Примечания

Литература 
 
 Русская философия: Энциклопедия. Под общей редакцией М. А. Маслина. М.: Алгоритм, 2007. С. 284—286.
 Редлих Р. Н. (сост.) С. А. Левицкий — философ-солидарист — Франкфурт-на-Майне: Посев, 1972.
 Киселев А. Памяти старого друга. // «Русское возрождение», 1983, № 21.
 Сапов В. В. Единственный мост (С. Левицкий и философия русского солидаризма). // Социологические исследования. 1991, № 4.
 Лосский Н. О. История русской философии. — М.: Высшая школа, 1991. С. 378.

Ссылки 
 ЛЕВИЦКИЙ, СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ // Энциклопедия Кругосвет

Философы России
Преподаватели Джорджтаунского университета